Hahnenbühl ist der Ortsname von

 Hahnenbühl (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hahnenbühl (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern